Pinas steht für:

 Pinas, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Das Pinassschiff wurde oft mit seiner niederländischen Bezeichnung Pinas genannt

Pinas ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Pinas (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Carl Vasquez-Pinas von Löwenthal (1798–1861), österreichischer Kartograf
 Jaymillio Pinas (* 2002), niederländisch-surinamischer Fußballspieler
 Shaquille Pinas (* 1998), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Piñas